SkySat — семейство спутников для наблюдения за поверхностью Земли с субметровым разрешением в оптическом диапазоне компании 
Planet Labs, предоставляющих аналитический сервис, изображения и видео высокой точности.

Обзор
Каждый спутник выполнен в форм-факторе CubeSat.
Спутники SkySat могут снимать видеозаписи продолжительностью 90 секунд со скоростью 30 кадров в секунду.

История запусков

Примечания

Ссылки

 Официальный сайт

Google
Искусственные спутники Земли
Спутниковые платформы
Малые спутники по размеру